Le Championnat du monde mixte de curling 2015 (nom officiel : World Mixed Curling Championship) est le  du monde mixte de curling.
Il est organisé en Suisse dans la ville de Berne au Curling Bahn Allmend du 12 au .

Équipes 
Les équipes sont composées comme suit:

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Classement Round Robin

Résultats des sessions 
Les heures indiquées correspondent au créneau d'Heure d'été d'Europe centrale (UTC+2).

Groupe A

Samedi 12 septembre
Session 1
- 8h00

Session 3
- 16h00

Dimanche 13 septembre
Session 5
- 8h00

Session 7
- 16h00

Lundi 14 septembre
Session 9
- 8h00

Session 11
- 16h00

Mardi 15 septembre
Session 14
- 12h00

Session 16
- 20h00

Mercredi 16 septembre
Session 18
- 12h00

Session 20
- 20h00

Jeudi 17 septembre
Session 22
- 12h00

Session 24
- 20h00

Groupe B

Samedi 12 septembre
Session 2
- 12h00

Session 4
- 20h30

Dimanche 13 septembre
Session 6
- 12h00

Session 8
- 20h00

Lundi 14 septembre
Session 9
- 8h00

Session 11
- 16h00

Mardi 15 septembre
Session 13
- 8h00

Session 15
- 16h00

Mercredi 16 septembre
Session 17
- 8h00

Session 19
- 16h00

Jeudi 17 septembre
Session 21
- 8h00

Session 23
- 16h00

Groupe C

Samedi 12 septembre
Session 1
- 8h00

Session 3
- 16h00

Dimanche 13 septembre
Session 5
- 8h00

Session 7
- 16h00

Lundi 14 septembre
Session 10
- 12h00

Session 12
- 20h00

Mardi 15 septembre
Session 14
- 12h00

Session 16
- 20h00

Mercredi 16 septembre
Session 18
- 12h00

Session 20
- 20h00

Jeudi 17 septembre
Session 22
- 12h00

Session 24
- 20h00

Groupe D

Samedi 12 septembre
Session 2
- 12h00

Session 4
- 20h30

Dimanche 13 septembre
Session 6
- 12h00

Session 8
- 20h00

Lundi 14 septembre
Session 10
- 12h00

Session 12
- 20h00

Mardi 15 septembre
Session 13
- 8h00

Session 15
- 16h00

Mercredi 16 septembre
Session 17
- 8h00

Session 19
- 16h00

Jeudi 17 septembre
Session 21
- 8h00

Session 23
- 16h00

Tie-breaker
Vendredi , 9h00

Play-offs

Tableaux des tournois

Huitième de finale
Vendredi , 14h00

Quart de finale
Vendredi , 20h00

Demi-finale
Samedi , 10h00

Médaille de Bronze
Samedi , 15h00

Médaille d’Or
Samedi , 15h00

Références

Liens externes

2015
Curling mixte
Monde mixte 2015
Sport en Suisse en 2015
Sport en septembre 2015
Championnat du monde à Berne